И́горь Влади́мирович Ле́бедев: Лебедев, Игорь Владимирович (1945—2006) — российский дипломат.
 Лебедев, Игорь Владимирович (род. 1972) — российский политик, старший сын Владимира Жириновского.